Il singolare del torneo di tennis Eurocard Open febbraio 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Michael Stich 7–6(4), 6–3, 6–7(6), 1–6, 6–3.

Teste di serie 

 Boris Becker (semifinali)
 Goran Ivanišević (primo turno, ritiro)
 Sergi Bruguera (primo turno, ritiro)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Michael Stich (finale)
 Assente
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1995
ATP Tour 1995